Estadio Nacional puede referirse a:

 Estadio Nacional de Hockey de Argentina, ubicado en Quilmes, Argentina
 Estadio Nacional de Cabo Verde, ubicado en Praia, Cabo Verde.
 Estadio Nacional de Chile, ubicado en Santiago, Chile.
 Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en La Sabana, Costa Rica.
 Antiguo Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en el mismo sitio del anterior.
 Estadio Nacional de Panamá, ubicado en la ciudad de Panamá, Panamá.
 Estadio Nacional de Pekín, ubicado en Pekín, China.
 Estadio Nacional del Perú, ubicado en Lima, Perú.
 Estadio Nacional de Portugal, ubicado en Lisboa, Portugal.
 Estadio Nacional de Tailandia, ubicado en Bangkok.
 Estadio Nacional de Fiyi, ubicado en Suva.
 Estadio Nacional de Palaos, ubicado en Koror.
 Estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang.
 Estadio Nacional de México (1924-1949), ubicado en Ciudad de México
 Estadio Nacional de Tegucigalpa, ubicado en Tegucigalpa, Honduras.

Otros 
 Estadio Nacional, álbum de la banda chilena Los Prisioneros.

Nacional, Estadio